Le terme ligne 201 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro léger
 Ligne 201 du C-Train à Calgary

Voies ferrées 
 Ligne 201 des chemins de fer belge
 Ligne 201 des chemins de fer slovaque
 Ligne 201 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
 
 201 (nombre)

201